Durutte ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Durutte (1803–1881), französischer Musiktheoretiker und Komponist
 Joseph François Durutte (1767–1827), Graf und französischer General